Hotel Slavija je hotel kategorije tri zvjezdice otvoren davne 1900. godine, smješten u povijesnom dijelu grada Splita, unutar zidina antičke Dioklecijanove palače. Naziv je dobio po imenu zemlje Slavena, naroda koji naseljava prostor Balkana.

Kratak opis
Najstariji hotel u Splitu, dio je kulturne baštine grada Splita. Hotel ima dugogodišnju tradiciju i pod zaštitom je Ministarstva kulture Republike Hrvatske i UNESCO-a.

Arhitektura i povijest 
Povijest zgrade hotela pratimo od srednjeg vijeka, točnije kraja 16. i početka 17. stoljeća. Tada se iznad zapadnih Dioklecijanovih termi izgrađenih u 4. stoljeću, gradi palača Brešan koja se početkom 20. stoljeća adaptira u hotel Slaviju. Prvo veliko preuređenje hotela Slavije događa se desetljeće kasnije, točnije 1926. godine kada se podižu dva nova kata na zgradi. Hotel tada ima 35 luksuzno opremljenih soba. Moderno uređenje hotela bilo je zanimljivo stanovnicima grada Splita, a velika novost za grad Split bilo je uvođenje centralnog grijanja te vodovodne cijevi po sobama.

Restoran i bar 
U prizemlju zgrade hotela nalazi se restoran Para di šoto. Restoran je smješten iznad arheološkog nalazišta privatnih termi cara Dioklecijana, koje su velikim dijelom konzervirane i prekrivene.

Lokacija 
Hotel je smješten u najstrožem centru Splita, unutar zidina Dioklecijanove palače u centru Splita, u njenom jugozapadnom dijelu.

Slavija danas 
Zgrada hotela Slavija je kao nacionalna kulturna baština pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Vanjski izgled zgrade je sačuvan u potpunosti tijekom renoviranja pri čemu se konzultiralo konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva Kulture Republike Hrvatske. Unutrašnjost hotela prilikom nedavnog renoviranja postao je izvanredan spoj modernog uređenja u koji se savršeno uklapaju sačuvani ostaci kasnoantičke Rimske kulture. Hotel sada ima 25 soba. 

Uz idealnu lokaciju u samom srcu grada Splita u neposrednoj blizini povijesnih znamenitosti Splita (katedrala sv. Duje, Jupiterov hram, palača Milesi), posebnost hotelu predstavljaju i sobe s malim renesansnim balkonima i prostranim terasama. Terasa na vrhu zgrade hotela pruža nezaboravan pogled na cijeli grad.  

Hotel Slavija aktivno sudjeluje u društvenom i kulturnom životu lokalne zajednice. Slavija je često puta mjesto boravka gostiju i učesnika različitih priredaba i zbivanja u gradu, u sklopu pokroviteljstva raznih događanja poput Splitskih jazz večeri, Mosor film festivala, festivala Mali Marul i Pričigin, Splitskog polumaratona, itd.

Poveznice 
www.hotelslavija.hr

Slavija